Двори (Словенія) — поселення в общині Копер, Регіон Обално-крашка, Словенія.

Населені пункти в Чехії:

 Двори (Прахатіце)
 Двори (Нимбурк)